Henri Sévérin Béland
 Gérard Sévérin

Prénom
 Sévérien : époux d'Aquila, tous deux morts martyr à Césarée de Maurétanie (Afrique du nord) vers 303.

Notes et références